Der Stabhochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki wurde am 21. und 22. Juli 1952 ausgetragen. 26 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Bob Richards. Er gewann vor seinem Landsmann Don Laz und dem Schweden Ragnar Lundberg.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Olympiasieger Bob Richards verbesserte den bestehenden olympischen Rekord im Finale am 22. Juli um zwanzig Zentimeter auf 4,55 m. Zum Weltrekord fehlten ihm 22 Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Teilnehmer traten am 21. Juli in zwei zu einer Qualifikationsrunde an, die Qualifikationshöhe betrug 4,00 Meter. Neunzehn Springer – hellblau unterlegt – qualifizierten sich zum Finale, zu dem sie am 22. Juli antraten.

Zeitplan 
21. Juli, 15:00 Uhr: Qualifikation 
22. Juli, 15:00 Uhr: Finale

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 21. Juli 1952, 10:00 Uhr
Die Reihenfolgen der Versuchsserien sind unbekannt.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Datum: 22. Juli 1952, 15:00 Uhr

Der Gewinner der Bronzemedaille von 1948 Bob Richards aus den USA galt als Favorit in dem neunzehnköpfigen Finale. Er und sein Teamkamerad Don Laz waren die einzigen, die ohne Fehlversuche bis einschließlich 4,40 m kamen. Der Schwede Ragnar Lundberg und Petro Denyssenko aus der Sowjetunion hatten da je einen Fehlversuch. Bei 4,50 m mussten die beiden letztgenannten Springer passen. Lundberg wurde aufgrund der Mehrversuchsregel die Bronzemedaille zugesprochen – er hatte insgesamt einen Sprung weniger gemacht als Denissenko. Richards und Laz überquerten beide die Höhe von 4,50 m jeweils im zweiten Versuch. Bei 4,55 m riss Laz die Latte dreimal und verblieb somit auf dem Silberrang, denn Richards überquerte die Höhe im dritten Versuch.

Cornelius Warmerdams Weltrekord verfehlte er damit zwar um 22 Zentimeter, jedoch stellte er einen neuen olympischen Rekord auf.

Im zwölften olympischen Finale gewann Bob Richards die 13. Goldmedaille für die USA – 1908 hatte es zwei Olympiasieger aus den USA gegeben.

Video 
 Helsinki 1952 | BOB RICHARDS | Pole Vault | Athletics | Olympic Summer Games, youtube.com, abgerufen am 4. August 2021
 OLYMPIC GAMES - 1952, Bereiche: 0:37 min bis 1:00 min / 1:34 min bis 1:38 min, youtube.com, abgerufen am 4. August 2021
 Bob Richards 1952 Olympics, auf youtube.com, abgerufen am 27. September 2017

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 90f

Weblinks 
 Athletics at the 1952 Helsinki Summer Games: Men's pole vault, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 18. August 2017
 Helsinki 1952 Athletics, pole vault men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 4. August 2021
 Olympedia, 1952 Summer Olympics, Athletics Pole Vault, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 4. August 2021
 Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, S. 311f, digital.la84.org, englisch (PDF; 31.668 KB), abgerufen am 4. August 2021
 STABHOCHSPRUNG. Dieses erhebende Gefühl, Der Spiegel 29/52, Spiegel Online 16. Juli 1952, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1952